Ciò o colui che può essere trasferito (ad esempio trasferimento di sede di lavoro)
 Ciò che può essere ceduto o venduto
 Trasferelli – Simbolo, cifra o disegno trasferibile mediante pressione da un supporto ad una superficie